La Baronne, une ancienne commune de Moselle désormais rattachée à Avricourt ;
 La Baronne, une autrice-compositrice-interprète de langue française ;
 La Baronne, une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1887.

Homonymie de titre